Schönfels steht für:

 Schönfels (Adelsgeschlecht), deutsches Uradelsgeschlecht
 Schönfels (Lichtentanne), Ortsteil der Gemeinde Lichtentanne in Sachsen
 Schönfels, Weiler der Gemeinde Heitenried, Kanton Freiburg, Schweiz

Bauten:
 Burg Schönfels in Lichtentanne, Sachsen
 Turmhügelburg Schönfels in Lichtentanne, Sachsen
 Schloss Schönfels in Mersch, Luxemburg

Schönfels ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinrich August von Schönfels (1753–1833), sächsischer Gutsherr und Amtshauptmann
 Emil von Schönfels (* 2002), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Friedrich Ernst von Schönfels (1796–1878), deutscher Offizier, Gutsherr und liberaler Politiker